Der Begriff Gnadenstoß bezeichnet:

 Gnadenstoß, Tötung eines Lebewesens, um dessen Leid zu verkürzen
 bei der Hinrichtungsart des Räderns einen zeitig ausgeführten tödlichen Schlag auf Hals oder Herz, siehe auch Gnadenschuss
 Der Gnadenstoß (Kurzgeschichte) (Coup de grace), eine Kurzgeschichte von Jack Vance (1958)
 Der Gnadenstoß – Geschichten des Grauens, Sammlung von Gruselgeschichten, veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag (1965)
 Der Gnadenstoß (Film) (Le coup de grace), einen Film von Jean Cayrol (1965)